Завгородний — фамилия; имеет женскую форму Завгородняя. Известные носители:
 
 Завгородний, Алексей Иванович (род. 1989) — музыкант, автор и солист дуэта «Время и Стекло».
 
 Завгородний, Владислав Евгеньевич (род. 1974) — украинский футболист, полузащитник.
 Завгородний, Георгий Степанович (1903—1976) — начальник Марковского исправительно-трудового лагеря, генерал-майор
 Завгородний, Григорий Демидович (1914—1955) — Герой Советского Союза.
 Завгородний, Дмитрий Игоревич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Завгородний, Николай Владимирович (1953—2021) — украинский артист оперетты, актёр Одесского театра музыкальной комедии (с 1980 года), народный артист Украины (2014).
 Завгородний, Максим Сергеевич (род. 1974) — президент футбольного клуба «Сталь».
 Завгородний, Фёдор Петрович (1929—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Завгородняя, Александра Андреевна (более известна под фамилией Волошинова; 1900—1944) — руководитель самой крупной патриотической группы Крымского подполья в период немецко-румынской оккупации.